Rosa 'Duftwolke' — сорт роз, относится к классу Чайно-гибридные розы.

Сорт входит в десятку самых ароматных роз в мире.

Биологическое описание 
Тетраплоид.

Куст колючий, ветвистый, прямостоячий, высота 75—150 см, ширина около 60 см.

Листья тёмно-зелёные.

Цветки махровые, описания цвета сильно отличаются: ярко-алые, или кораллово-оранжевые, или между нежно-кирпично-красным и пурпурно-красным в зависимости от возраста цветка. Диаметр 12—13 см. Сорт относят к чайно-гибридным, но цветки обычно появляются в кистях по 3—7 шт.

Лепестков 27—35.

Аромат сильный, цитрусовый, дамасской розы, фруктовый, с нотками специй.

В культуре 
Обильно цветёт с раннего лета и до осени.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 7b до 10b, согласно другому источнику - 5.

Устойчивость к дождю, мучнистой росе и чёрной пятнистости слабая.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания 

Duftwolke